

Személyek 
 Anjou, különböző uralkodóházak az Anjou régióban
 Anjou, a nápolyi Anjou-ház magyar ágából származó királyok uralkodása Magyarországon (1301–1386) 
 Anjou, az Anjou régióban uralkodó francia nemesi családok tagjai

Földrajzi helyek 
 Anjou, Franciaország egykori régiója, megye, grófság vagy hercegség
 Anjou, Franciaország egyik települése Isère megyében
 Anjou, borvidék a Loire völgyében
 Anjou, Montréal egyik kerülete Kanadában
 Anjou, egy Québec tartományi választási körzet
 Anjou, az Új-szibériai-szigetek egyik csoportja

Egyéb 
 Anjou, egy bástya a Bástya sétányon a Budai Várnegyedben
 Anjou, a chenin blanc borszőlő másik neve
 Anjou, (Beurré d'Anjou) egy körtefajta
 Anjou, egy 1905-ben elsüllyedt francia hajó az Auckland-szigeten, Bristow Pointnál

Lásd még 
 Anjou Margit, Giacomo Meyerbeer operája
 Ville-sous-Anjou, Franciaország egyik települése Isère megyében
 Anjouan, egy sziget, a Comore-szigetek autonóm köztársasága